Ю́рий Балашо́в:
 Балашов, Юрий Алексеевич (1955—2020) — российский художник и музыкант.
 Балашов, Юрий Владимирович (род. 1937) — советский футболист.